Galam steht für:

 Galam (Fluss), rechter Nebenfluss der Uda 
 Galam (Königreich), ehemaliges Königreich im Senegal